Dit is een lijst van planetoïden 92701-92800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92701) - || 2000 QC82 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92702) - || 2000 QT82 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92703) - || 2000 QE83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92704) - || 2000 QK83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92705) - || 2000 QY83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92706) - || 2000 QL84 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92707) - || 2000 QM84 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92708) - || 2000 QB85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92709) - || 2000 QP86 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92710) - || 2000 QL87 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92711) - || 2000 QP88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92712) - || 2000 QQ88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92713) - || 2000 QR88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92714) - || 2000 QB89 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92715) - || 2000 QJ90 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92716) - || 2000 QP91 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92717) - || 2000 QU91 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92718) - || 2000 QG92 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92719) - || 2000 QX92 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92720) - || 2000 QH93 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92721) - || 2000 QX93 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92722) - || 2000 QY94 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92723) - || 2000 QH96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92724) - || 2000 QZ96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92725) - || 2000 QD97 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92726) - || 2000 QF97 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92727) - || 2000 QV97 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92728) - || 2000 QX98 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92729) - || 2000 QX99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92730) - || 2000 QZ99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92731) - || 2000 QM100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92732) - || 2000 QP100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92733) - || 2000 QB101 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92734) - || 2000 QE101 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92735) - || 2000 QJ101 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92736) - || 2000 QM102 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92737) - || 2000 QR102 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92738) - || 2000 QN104 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92739) - || 2000 QZ105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92740) - || 2000 QK106 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92741) - || 2000 QN106 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92742) - || 2000 QC108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92743) - || 2000 QP108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92744) - || 2000 QV108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92745) - || 2000 QW108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92746) - || 2000 QK110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92747) - || 2000 QQ110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92748) - || 2000 QS111 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92749) - || 2000 QT111 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92750) - || 2000 QC112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92751) - || 2000 QM112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92752) - || 2000 QQ112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92753) - || 2000 QG113 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92754) - || 2000 QY113 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92755) - || 2000 QL115 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92756) - || 2000 QA116 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92757) - || 2000 QM118 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92758) - || 2000 QE120 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92759) - || 2000 QM120 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92760) - || 2000 QK121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92761) - || 2000 QD122 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92762) - || 2000 QF123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92763) - || 2000 QV123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92764) - || 2000 QE125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92765) - || 2000 QJ125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92766) - || 2000 QM125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92767) - || 2000 QF126 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92768) - || 2000 QT126 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92769) - || 2000 QZ126 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92770) - || 2000 QO129 || 30 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (92771) - || 2000 QS132 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92772) - || 2000 QW132 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92773) - || 2000 QP133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92774) - || 2000 QU133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92775) - || 2000 QA134 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92776) - || 2000 QB134 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92777) - || 2000 QM134 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92778) - || 2000 QE135 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92779) - || 2000 QR135 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92780) - || 2000 QZ136 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92781) - || 2000 QA137 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92782) - || 2000 QJ138 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92783) - || 2000 QT140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92784) - || 2000 QA141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92785) - || 2000 QG143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92786) - || 2000 QJ143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92787) - || 2000 QE144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92788) - || 2000 QO144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92789) - || 2000 QF146 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92790) - || 2000 QE149 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92791) - || 2000 QX151 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92792) - || 2000 QB152 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92793) - || 2000 QD152 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92794) - || 2000 QP152 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92795) - || 2000 QA153 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92796) - || 2000 QC153 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92797) - || 2000 QF156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92798) - || 2000 QP156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92799) - || 2000 QX156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92800) - || 2000 QK158 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten